Ильчигулово — деревня в Свердловской области, входящая в муниципальное образование Артинский городской округ. Расположена в 29 км на юго-юго-запад от административного центра — посёлка городского типа Арти. Является частью Малокарзинского сельского совета.

Население 
По данным 2010 года, в деревне проживает 296 человек.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Свердловской области; объект: Деревня Ильчигулово
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа